Dawn of Khaos — альбом-збірник шведського мелодійного дез-метал гурту Arch Enemy. Альбом-збірник випускався тричі ексклюзивно разом з німецькими журналами Metal Hammer 13 квітня 2011, Close-Up Magazine 3 травня 2011 та зі шведським Close-Up Magazine в 2011 році. Усі — під лейблом Century Media Records.

Список пісень

Примітки

Посилання 
 Dawn of Khaos на dark-world.ru. 
 Dawn of Khaos  на discogs.com. 

Альбоми Arch Enemy